Тимо Кастенинг (; род. 25 июня 1995 )  — немецкий гандболист, выступает за немецкий  клуб «Мельзунген» и сборную Германии.

Карьера

Клубная 
Тимо Кастенинг воспитанник клуба «Ганновер-Бургдорф», за который выступал с сезона 2013/14 (16 матчей и 17 мячей). Лучшим сезоном для Тимо Кастенинга стал сезон 2016/17, в котором он сыграл 34 матча и забросил 86 мячей.

Перешёл в «Мельзунген» в 2020 году, продлил контракт в 2021 году до лета 2026 года.

Статистика 
Клубная статистика Тимо Кастенинга. Статистика Тимо Кастенинга в сезоне 2018/19 указана на 30 января 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 http://www.die-recken.de/team/die-recken/73-timo-kastening/
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2013-14/player/546894/Timo+Kastening

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Мельзунген»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года